Monsone – vento asiatico
 Monsone messicano – vento americano
 Monsone (Monsoon) – romanzo di Wilbur Smith del 1999
 Monsone – torpediniera della Regia Marina
Monsone – il nome delle due stagioni indiane (monsone estivo, quello più piovoso, e monsone invernale, quello più secco)

Pagine correlate 

 Monsoon